Футбольная лига ОАЭ 1993/1994 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1993/94 на сайте rsssf.com  

1993/1994
ОАЭ
ОАЭ
1993 год в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994